Taubenbaum ist der Name für verschiedene Bäume aus unterschiedlichen Taxa:
 Der Taschentuchbaum (Davidia involucrata) wird oft als Taubenbaum bezeichnet, er kommt aus China und gehört zur Familie der Tupelogewächse (Nyssaceae).
 Cathaya argyrophylla, ein chinesischer Nadelbaum aus der Familie der Kieferngewächse (Pinaceae), trägt im Deutschen den Namen Taubenbaum; er ist die einzige Art in der Gattung Cathaya.